11-й чемпионат Европы по спортивной акробатике состоялся в Лиссабоне (Португалия) в 1991 году.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Кувырок

Вращения

Мужские группы

Многоборье

Баланс

Темп

Мужские пары

Многоборье

Баланс

Темп

Смешанные пары

Многоборье

Баланс

Темп

Женские группы

Многоборье

Баланс

Темп

Женские пары

Многоборье

Баланс

Темп

Женские акробатические прыжки

Многоборье

1-е упражнение

2-е упражнение

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по акробатике
Спорт в Португалии в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
акробатика
Чемпионаты Европы в Португалии